Île de Groix peut désigner :
 L'appellation longue de Groix, l'île bretonne du Morbihan, 
 Île de Groix, le navire-roulier qui relie Groix au continent.